

Фетіньї — колишній муніципалітет у департаменті Жура

Фетіньї — громада в кантоні Фрібур